

Брутус — місто, штат Нью-Йорк
 Брутус — переписна місцевість, штат Мічиган